Маори — многозначный термин.
 Маори — полинезийский народ.
 Маори — полинезийский язык.
 Маори островов Кука (кукский маори, кукский язык) — официальный язык Островов Кука.